

Windows 3.1x/9x

Примечания 

Microsoft